Штефи Граф је освојила турнир. У финалу је победила Габријелу Сабатини са 6:3, 3:6, 6:1. Освајањем овог турнира Штефи Граф је комплетирала календарски златни гренд слем, чиме је постала једина особа која је то учинила.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Отворено првенство САД у тенису 1988.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно